Саша Марковић се може односити на:

 Саша Марковић Микроб, уметник и новинар;
 Саша Марковић (политичар), политичар из Црне Горе;
 Саша Марковић (фудбалер, 1994), српски фудбалер;
 Саша Марковић (фудбалер, 1991), српски фудбалер;
 Саша Марковић (фудбалер, 1971), српски фудбалер;
 Саша Марковић (кошаркаш), српски кошаркаш. (гр)